Николай Ахвердов: Ахвердов, Николай Александрович (1800—1876) — российский генерал грузинского происхождения, Смоленский военный губернатор, сенатор.
 Ахвердов, Николай Исаевич (1754—1817) — генерал-лейтенант, кавалер многих орденов;
 Ахвердов, Николай Николаевич (1842—не ранее 1901) — генерал-майор, участник подавления польского восстания 1863 года, русско-турецкой войны.
 Ахвердов, Николай Фёдорович (1820—1896) — генерал-майор, участник Крымской (1853—1856) и русско-турецкой (1877—1878) войн. Брат Ивана и Юрия Ахвердовых